Uspen kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 Ūspenka Aūdany, distrikt, Pavlodar,

Sverige 

 Uspen, sjö, Västra Götalands län, 

Robotskapade Kazakstanförgreningar